Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös Australian Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő a kínai Li Na volt, aki azonban 2014. szeptemberben visszavonult a profi versenyzéstől, így nem indult a tornán.

A bajnoki címet az amerikai Serena Williams nyerte, miután a döntőben 6−3, 7−6(5) arányban legyőzte az orosz Marija Sarapovát, ezzel megszerezte hatodik Australian Open győzelmét, és egyben a tizenkilencedik Grand Slam tornagyőzelmét.	

A verseny előtt az első négy kiemelt bármelyike esélyes volt arra, hogy a világranglista élére kerüljön. A döntő megnyerésével Serena Williams megerősítette első helyét.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla
Selejtező sorsolási tábla

N1